Sechs Schiffe der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Euryalus, benannt nach Euryalos (Sohn des Mekisteus), einem der Argonauten aus der Griechischen Mythologie:

 Die erste HMS Euryalus war eine Fregatte, die 1803 vom Stapel lief. Sie nahm an der Schlacht von Trafalgar teil und diente dort nach dem Tode von Nelson als Flaggschiff von Collingwood.
 Die zweite HMS Euryalus war eine 1853 in Chatham erbaute hölzerne Schraubenfregatte mit 35 Kanonen. 
 Die dritte HMS Euryalus war eine eiserne Schrauben-Korvette der Bacchante-Klasse, die 1877 vom Stapel lief und 1897 zum Abwracken verkauft wurde. 
 Die vierte HMS Euryalus, die 1901 Stapellauf hatte, war ein Panzerkreuzer der Cressy-Klasse, der im Ersten Weltkrieg vor den Dardanellen eingesetzt und 1920 verschrottet wurde.
 Die fünfte HMS Euryalus war ein Leichter Kreuzer der Dido-Klasse, der 1939 vom Stapel lief, im Zweiten Weltkrieg im Zweiten Seegefecht im Golf von Syrte beschädigt und 1959 abgewrackt wurde. 
 Die sechste HMS Euryalus war eine Fregatte der Leander-Klasse aus dem Jahre 1963. Das Schiff wurde 1990 verschrottet.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Euryalus